

Бузавлик — річка в Башкортостані, права притока Таналика
 Бузавлик — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан